Un fantasque est une personne au caractère changeant, portée à se laisser aller à des fantaisies et à des caprices bizarres, imprévisibles.

Journalisme 

 « Le Fantasque » était un journal québécois créé en 1837 et disparu en 1849.

Marine française 

Le Fantasque est le nom de plusieurs navires de la Marine royale française puis de la Marine nationale :

 La Fantasque, une chaloupe canonnière construite en 1695 et désarmée en septembre 1697 ;
 Le Fantasque, un vaisseau de troisième rang portant 64 canons, lancé en 1758 ; ce vaisseau est commandé par Suffren lors de la campagne de l'amiral d'Estaing en Amérique (1778-1779) ; rayé des listes en 1785 ;
 Le Fantasque, une chaloupe canonnière, construite à Lorient en 1761 ;
 Le Fantasque, un patrouilleur construit en 1909 comme baleinier et initialement nommé Diaz, acheté en Norvège en 1915 et rebaptisé. Perdu à Oléron le  ;
 Le Fantasque, un patrouilleur mis sur cale à Paris en 1917 ;
 , contre-torpilleur de  de la classe du même nom, mis à l'eau le  et rayé des listes le .

Références 

Nom de bateau de la Marine française